est la formule brute de plusieurs isomères.

 DO-ET, numéro CAS 
 2C-P, numéro CAS